Улу-Теляцька сільська рада, Улу-Теля́цька сільська рада (рос. Улу-Телякский сельский совет) — муніципальне утворення у складі Іглінського району Башкортостану, Росія.
 Улу-Теляк, Улу́-Теля́к (рос. Улу-Теляк, башк. Оло Теләк) — село (колишнє смт) у складі Іглінського району Башкортостану, Росія.
 Улу-Карамали, Улу́-Карамали́ (рос. Улу-Карамалы, башк. Оло Ҡарамалы) — присілок у складі Іглінського району Башкортостану, Росія.
 Улу-Єлан, Улу́-Єла́н (рос. Улу-Елан, башк. Олоялан) — присілок у складі Іглінського району Башкортостану, Росія.
 Улу (роз'їзд) — роз'їзд АК «Залізниці Якутії» (Російські залізниці).
 Улу-Чокрак, Курга́нне (до 1948 року — Улу-Чокрак, крим. Ulu Çoqraq) — село Сімферопольського району Автономної Республіки Крим.
 Улу (село) — село Алданського улусу, Республіки Саха Росії.
 Улу (ніж) — ніж, традиційно уживаний жінками багатьох північних народів — ескімосів, юпікських народів, алеутів та ін.
 Улу-Сала, Сина́пне (до 1945 року — Улу-Сала, крим. Ulu Sala, рос. Синапное) — село в Україні, в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим.
 Давид VII Улу () (1215–1270) — цар Грузії.
 Улу-Мухаммед — (;  — ) — хан Золотої Орди (1419—1423, 1426—1427, 1428—1432). Кримський (1437) і казанський хан (1438—1445).

Див. також 
 Улу-Узень — назва річок у Криму.